WE steht für:
 Thai Smile, als IATA-Code für die Fluggesellschaft
 verwaltungsgerichtliches Aktenzeichen Eilverfahren in Wehrsachen
 Wädenswil-Einsiedeln-Bahn, ehemalige, in die Schweizerische Südostbahn integrierte Eisenbahngesellschaft im Kanton Schwyz
 Wareneingang
 Wareneinsatz
 Währungseinheit
 Wärmeeinheiten, veraltete Maßeinheit für die Wärmeleistung
 Weichenende, die Stelle einer Eisenbahnweiche, an der Stammgleis und Zweiggleis ausreichenden Abstand besitzen
 Wichtiges Ereignis der deutschen Polizei
 Widerstandseinheit
 Willenserklärung
 Winning Eleven, siehe Pro Evolution Soccer
 Wissenschaftliche Einrichtung an einer Universität, zum Beispiel Institut (Organisation) oder Seminar
 Wochenende
 Wohneinheit, nach außen abgeschlossene Unterkunft
 Wohnungseigentum bzw. Wohnungseigentümer
 Wohnungseigentümer, juristische Fachzeitschrift
 World Elite, chinesischer E-Sport-Clan
 WE Fashion, niederländische Modekette

WE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Weimar
 Großbritannien: Exeter
 Österreich: Wels (Stadt) (Stadt, Landespolizeidirektion Oberösterreich – Polizeikommissariat Wels)
 Polen: Mokotów, Stadtbezirk von Warschau

We steht für:
 alternative Schreibweise der Gottheit Vé
 Weber-Zahl in der Physik
 Abkürzung für das schwedische Bekleidungsunternehmen WeSC

WE steht für:
 WE (Band), Metal-Band aus Norwegen
 Würth Elektronik, deutsches Industrieunternehmen

W.E. steht für:
 W.E., britisches Filmdrama

W & E steht für:
 Werner & Ehlers, Bettfedern- und Daunenfabrik

Abkürzung